Saint-Nicolas – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Saint-Nicolas – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Valle d'Aosta
 Saint-Nicolas – miejscowość w Belgii, w prowincji Flandria Wschodnia
 Saint-Nicolas – miasto i gmina w Belgii, w prowincji Liège